LQM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Leguízamo (Colombia)